Grandoli er en lille argentinsk badmintonklub, som bl.a. har Peter Gade som æresmedlem. 
Klubben største spiller gennem tiderne er tyskeren Hans Jürgen Woulfmayn Babie Dusseldorf.

Badmintonklubber
Sportsklubber i Argentina